Лоример-стрит:
 Лоример-стрит — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Jamaica Line.
 Лоример-стрит / Метрополитан-авеню — один из пересадочных узлов Нью-Йоркского метрополитена, расположенный в Бруклине.